Неа Трапезунда (на гръцки Нов Трапезунд) може да се отнася за:

 Неа Трапезунда, село в дем Гревена, Гърция;
 Неа Трапезунда, село в дем Катерини, Гърция.